Bogorodskoe: insediamento di tipo urbano della oblast' di Mosca (rajon Sergievo-Posadskij);
 Bogorodskoe: insediamento di tipo urbano della oblast' di Kirov;
 Bogorodskoe: villaggio (selo) della oblast' di Mosca (rajon Kolomenskij);
 Bogorodskoe: villaggio (selo) della oblast' di Orenburg;
 Bogorodskoe: villaggio (selo) del Territorio di Chabarovsk;
 Bogorodskoe: villaggio (selo) della oblast' di Samara.
 Bogorodskoe: quartiere (rajon) della città di Mosca.